BJ, Bj eller bj kan avse: 

 BJ – tidigare enskilt järnvägsbolag, se Bergslagernas Järnvägar
 BJ – järnväg signatur fram till 1874, se Borås Järnväg
 BJ – IATA:s flygbolagskod för Nouvelair Tunisie
 BJ – ISO 3166-1 alpha-2 koden för Benin
 .bj – nationell toppdomän för Benin